Ibdes kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Ibdes (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Ibdes (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar